Бацање диска у женској конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 2. и 4. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. бранила је Сандра Перковић из Хрватске.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 атлетичарка из 20 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2019. 
26. септембар 2019.

{| class="wikitable" width=100%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| Мартина Хелман
| rowspan="3" | 
| 72,30
| Сеул, Јужна Кореја
| 29. септембар 1988.
|-
| Светски рекорд
| Габријела Рајниш
| 76,80
| Нојбранденбург, Источна Немачка
| 7. јули 1988.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Мартина Хелман
| 71,62
| Рим, Италија
| 31. август 1987.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Јаиме Перез
| 
| 69,39
| Sotteville, Француска
| 16. јул 2019.
|-
| Европски рекорд
| Габријела Рајниш
| 
| 76,80
| Нојбранденбург, Источна Немачка
| 7. јули 1988.
|-
| Северноамерички рекорд
| Хилда Рамос
| 
| 70,88
| Хавана, Куба
| 8. мај 1992.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Андреса де Мораис
| 
| 65,98
| Лима, Перу
| 6. август 2019.
|-
| Афрички рекорд 
| Елизна Ноде
| 
| 64,87
| Стеленбосх, Јужна Африка
| 2. март 2003.
|-
| Азијски рекорд
| Сјао Ланлинг
| 
| 71,68| Пекинг, Кина
| 14. март 1992.
|-
| Океанијски рекорд| Дани Стивенс
| 
| 69,64| Лондон, Уједињено Краљевство
| 13. август 2017.
|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих светских бацачица диска у 2019. године пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало је следећи пласман 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 2. октобра 2019. године. Квалификациона норма за финале износила је 63,00 метра (КВ), коју су испуниле 7 такмичарки, а још 5 се пласирале према постигнутом резултату (кв''').,,.

Почетак такмичења: Група А у 18:00 и Група Б у 19:25 по локалном времену.

Финале 
Такмичење се одржало 4. октобра 2019. године са почетком у 21:00 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. године
 Светски рекорди пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019)
  и  пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019)
 Рекорди СП пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019)
  пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном